«Переполох» () — американский художественный 1981 года, боевик, снятый режиссёром Максом Кливеном.

Сюжет 

Кайл Хэнсон — вьетнамский ветеран, оказавшийся волей случая в Алабаме. Когда Кайл останавливается в своём потёртом френче в небольшом городке, чтобы перекусить, к нему начинают докапываться местные хулиганы. Кайл, используя свой боевой опыт, даёт отпор этим парням.

С этого времени Кайл становится врагом для тех, кого он невольно обидел. Местные парни объявляют его в негласный розыск, они хотят найти его, чтобы отомстить. Приют Кайлу предоставляет Дженни Белоуз, муж которой пропал без вести во Вьетнаме.

В ролях 
 Дирк Бенедикт — Кайл Хэнсон
 Линда Блэр — Дженни Белоуз
 Бен Джонсон — Сэм Белоуз
 Мэтт Кларк — Сесил Грант
 Ричард Фарнсуорт — шериф

См. также 
 Фильм Теда Котчеффа «Первая кровь».

Ссылки 
 
 
 «Переполох» на сайте ВидеоГид

Фильмы-боевики США